

Biografia 
Connor Michalek nacque nel 2005 ad Hampton, Pennsylvania, da Steve Michalek e Brittany Caligiuri; aveva un fratello minore, Jackson. La famiglia Michalek viveva nella cittadina di Shaler. Come fan della WWE, era anche conosciuto con i suoi ring name di "Stone Crusher" o semplicemente "The Crusher", ispirati a celebri wrestlers.

A partire dai 3 anni, Connor sviluppò uno Medulloblastoma; dopo una prima diagnosi, subì diversi interventi chirurgici e molti cicli di chemioterapia. Ad un certo punto, sviluppò inoltre una malformazione della fossa cerebrale posteriore, dalla quale dovette imparare da capo sia a parlare che a camminare, col cancro che rimase stabile fino a maggio 2011. Successivamente iniziò una sperimentazione clinica di chemioterapia e trattamenti, anche se i medici gli diedero quasi lo zero per cento di possibilità di sopravvivenza.

Nell'ottobre 2012, Connor realizzò su YouTube un video in cui chiese d'incontrare il suo wrestler preferito della WWE, Daniel Bryan, ricevendo l'attenzione dei media. Ne seguì una campagna sui social media, con centinaia di persone che si sono unite ad un gruppo su Facebook intitolato "Help Connor meet Daniel Bryan" ("Aiuta Connor ad incontrare Daniel Bryan"). Dopo appena 48 ore, il presidente della WWE, Vince McMahon, acconsentì ed annunciò un incontro fra Bryan ed il suo fan. L'incontro avvenne il 18 dicembre 2012 e poi di nuovo il 7 ottobre 2013, quando la WWE tenne degli eventi a Pittsburgh. Durante la Royal Rumble del 2014, Michalek e la sua famiglia fecero conoscenza con l'annunciatore della WWE Justin Roberts, il quale instaurò un'amicizia con Connor e lo presentò ad altri wrestler della WWE. Dopo aver appreso che Connor avebbe potuto cessare di vivere da un momento all'altro, la WWE lo invitò a partecipare ai festeggiamenti di WrestleMania XXX; la settimana prima, in un'edizione di RAW, Connor ebbe l'occasione di esibirsi sul ring e di ottenere una schietta vittoria su Triple H, in presenza di Daniel Bryan e di altri wrestler che acclamarono la sua vittoria. Durante WrestleMania XXX, il 6 aprile 2014, Connor era seduto in prima fila per vedere Bryan vincere il WWE World Heavyweight Championship, per poi abbracciarsi affettuosamente. Il 25 aprile 2014, Connor morì all'età di otto anni.

Hall of Fame
Dopo la morte di Connor, la WWE pubblicò un video in sua memoria, divenuto virale, in cui il bambino interagiva con numerosi membri del personale della WWE, durante il weekend di WrestleMania XXX.

Il 9 marzo 2015, la WWE annunciò che Connor venisse onorato con l'inaugurale Warrior Award, alla cerimonia d'introduzione alla WWE Hall of Fame 2015. Secondo la WWE, il Warrior Award viene assegnato a tutti coloro che hanno "mostrato forza e perseveranza incrollabili e che vivono la vita col coraggio e la compassione che incarna lo spirito indomito di The Ultimate Warrior". Daniel Bryan e Dana Warrior consegnarono il premio il 28 marzo al padre ed al fratello di Connor in suo nome.

Connor's Cure
Nel giugno 2014, Triple H e Stephanie McMahon fondarono Connor's Cure  in memoria del giovane fan, un'organizzazione di beneficenza senza scopi di lucro per la ricerca sul cancro pediatrico e che hanno finanziato personalmente attraverso l'UPMC Children's Hospital di Pittsburgh. Nell'aprile 2015, la WWE dichiarò che Connor’s Cure "ha già raccolto più di 200.000 dollari". Secondo quanto riferito, l'organizzazione aveva raccolto oltre 630.000 dollari entro settembre 2015 e quasi 1 milione di dollari entro marzo 2016, avendo aiutato più di 100 famiglie.

Nel marzo 2016, la WWE ha collaborato con The V Foundation, una fondazione per la ricerca sul cancro creata da Jim Valvano.

Collegamenti esterni 
 Connor's Cure
 

Video virali
Statunitensi del XXI secolo
Membri della WWE Hall of Fame